Cravo-da-índia — uma especiaria
 Cravo (instrumento musical)  —  instrumento musical
 Cravo (prego)  — dispositivo utilizado na fixação de "dormentes" de madeira, que suportam os trilhos nas ferrovias
 Cravo  — flor do craveiro
 Cravo Norte, cidade colombiana

 Dermatologia
Portugal
 Verruga — denominada popularmente por cravo
Brasil
 Comedão — denominado popularmente por cravo

Ver também 
 Revolução dos Cravos

Desambiguação
Desambiguações de topônimos